Лёвланд — скандинавская фамилия.

 Лёвланд, Йорген Гуннарсон — норвежский политик.
 Лёвланд, Хельге — норвежский легкоатлет.

См. также
 Лавленд — аналогичная английская фамилия.